Le mot anglais Scotch est le terme le plus fréquemment employé pour désigner le Scotch whisky (whisky écossais).

Ce nom peut également désigner :
 Scotch, une marque de produits adhésifs (rubans adhésifs, colles) fabriqués par 3M  ;
 Scotch est un film américain court et parlant de Mack Sennett sorti en 1930 ;
 Scotch est un court-métrage français de Julien Rambaldi sorti en 2003 ;
 Scotch est un groupe de musique blues/rock canadien du Yukon ;
 Scotch est un groupe de musique italien des années 1980 qui participa à la grande époque italo disco, notamment avec le titre Take me up ;
 Scotch Roman ou Scotch Modern est un type de police d'écriture du  siècle.
 Scotch and Soda est une marque de mode néerlandaise.

Voir aussi 
 Scotch CTS, une bière belge

Notes et références